Донцы-Захаржевские (Донцы, Захаржевские) — угасший старинный казачий старшинский род Речи Посполитой и Русского царства, в дальнейшем, дворянский род Российской империи, происходящий из донских казаков Донцов и слободских казаков Захаржевских, принадлежавших к гербу Долива.

Известный и старый черкасский, слободской и донской дворянский род казачьего старшинского происхождения.

Происхождение и история рода 
По легенде, предки Донцов-Захаржевских, принадлежали к древнему польскому шляхетскому роду Захаржевских ( герба Долива), давшему своей родине знатных вельмож. Связь между Донцами и Захаржевскими в полной мере не установлена, так в московских актах XVII века ни один из Донцов не называется Захаржевским, да и сами себя они тогда ещё так не называли.

Первые упоминания о Донцах связаны с восстанием Барабаша и Пушкаря: Донцы выступили на стороне кошевых атаманов против гетмана Выговского. С самого начала заселения черкасами Слободской Украины Донцы находились во главе полков. Были полковниками Харьковскими, Изюмскими, Сумскими. Наряду с Куликовскими, Квитками, Шидловскими — Донцы составили служилую дворянскую элиту местного значения. После расформирования полкового устройства Слободского края (1765), Донцы-Захаржевские влились в общеимперскую аристократию, дав Российской империи несколько генералов и губернаторов.

Так же Донцы-Захаржевские были меценатами и общественными деятелями. В особенности Дмитрий Андреевич Донец-Захаржевский, известный энтомолог, член Академии наук, собиратель коллекции насекомых, ставшей началом энтомологического отделения Харьковского музея природы.

Род пресекся (1871), со смертью его последнего представителя Дмитрия Андреевича Донца-Захаржевского, погибшего от руки своего племянника Похвиснеева.

Донцами-Захаржевскими использовался герб польских Захаржевских, основанный на клановом польском гербе «Долива».

Представители 
 Григорий Ерофеевич Донец (Донец-Захаржевский) — первый представитель рода на Слобожанщине. Стольник. Полковник Харьковского слободского казачьего полка (1669—1690). В течение более 20 лет вёл борьбу с татарами. Построил несколько укреплений по реке Северский Донец, в 1681 году основал город Изюм, ставший центром сформированного Изюмского слободского полка, также отданного ему в управление.
 Константин Григорьевич Донец-Захаржевский — сын Григория Ерофеевича. Стольник. Наказной полковник Харьковского (1682—1685) и Изюмского (1685—1692) слободских казачьих полков. Впервые проявил себя в боях при р. Бычке, где он вместе с отцом разбил татар, напавших на мирных жителей под Водолагой, затем участвовал и в других походах своего отца. Будучи стольником и полковником изюмским, Константин вскоре после смерти отца был ранен в битве возле Гороховатки и умер от полученных ран в 1692 году.
 Акилина Константиновна Шидловская — дочь Константина Григорьевича. Была замужем за полковым есаулом Николаем Шидловским. Имела от него сына Иллариона Николаевича. Принесла в приданое село Кунье (Изюмского уезда).
 Федор Григорьевич Донец-Захаржевский — сын Григория Ерофеевича. Стольник. Полковник Изюмского и Харьковского (1690—1706) слободских казачьих полков. С раннего возраста принимал участие в походах отца. По ходатайству Феодора в Харькове уничтожено воеводское управление. Умер на реке Самаре во время похода, его тело перевезли в Харьков и похоронили на территории Покровского монастыря.
 Иван Григорьевич Донец-Захаржевский — сын Григория Ерофеевича. Наказной (исполняющий обязанности) полковник Харьковского слободского казачьего полка в конце XVII века.
 Михаил Константинович Донец-Захаржевский — сын Константина Григорьевича. Полковник Изюмского слободского казачьего полка (1711—1723).
 Михаил Михайлович Донец-Захаржевский (ум. 1760) — сын Михаила Константиновича. Полковник Сумского слободского казачьего полка.
 Яков Михайлович Донец-Захаржевский (ум. 1801) — сын предыдущего. Секунд-майор Русской императорской армии, друг философа Григория Саввича Сковороды.
 Яков Васильевич Донец-Захаржевский (1780—1865) — генерал от артиллерии, участник войн с Наполеоном, управляющий Царскосельским, Петергофским и Гатчинским дворцовыми управлениями.
 Андрей Михайлович Донец-Захаржевский (1761—1795) — сын Михаила Михайловича. Надворный советник. Жена Екатерина Дмитриевна Норова.
 Григорий Андреевич Донец-Захаржевский (1792—1845) — сын Андрея Михайловича. Генерал-лейтенант, комендант Санкт-Петербурга. Был женат на Елене Павловне, урождённой графине Тизенгаузен.
 Елизавета Андреевна Бенкендорф (Донец-Захаржевская) — дочь Андрея Михайловича. Была замужем (второй брак) за шефом жандармов графом А. Х. Бенкендорфом.
 Дмитрий Андреевич Донец-Захаржевский (1784—18.12.1871) — сын Андрея Михайловича. Действительный статский советник. Губернатор Екатеринославской губернии в 1828—1831. Почетный гражданин г. Змиев. Учёный и меценат. Задушен племянником Похвиснеевым. Похоронен в с. Константиновка Змиевского уезда в Рождество-Богородичной церкви. Последний представитель рода Донец-Захаржевских.

Родословное древо

Иван Донец 
В исторических документах упоминается участник восстания Барабаша и Пушкаря на Левобережной Украине 1657—1658 годов (Руины) против пропольского гетмана Ивана Выговского — Иван Донец.

Иван Донец — полковник созданного в 1657 году на территории Полтавского казачьего полка полка «дейнеков». Один из активных противников гетмана Ивана Выговского. В 1658 году участвовал в бою под Полтавой.
После поражения повстанческих войск, чтобы избегнуть репрессий «выговцев» отступил с остатками полка на Сумы.

В этот же период (1658—1659) Григорий Донец упоминается среди полковников наказного гетмана Ивана Федоровича Беспалого. Который воевал на стороне Москвы так же против гетмана Ивана Выговского, как союзник полковника Полтавского Мартына Пушкаря.

Достоверные данные о родстве данной линии Донцов со слобожанскими Донцами отсутствуют. Но тем не менее этот период совпадает с временем появления Григория Донца на Слобожанщине.

Связи с другими родами 
Удачная брачная политика первого Донца-Захаржевского — Григория Ерофеевича и его потомков связала его с видными родами как Украины (Слобожанщины и Гетьманщины), так и с дворянскими родами всей Российской империи. Это позволило Донцам-Захаржевским занять достойное место в перечне дворянских фамилий Российской империи. Хоть по мужской линии род пресекся в 1871 году, но потомки Захаржевских (по женским линиям) продолжают жить и в наше время.
Брачные (и кровные) узы связывают с такими родами:
 Шидловские
 Куликовские
 Квитки
 князья Кропоткины
 князья Вадбольские
 Бенкендорфы

Описание герба 

Щит герба делится на 4 части. В их пересечении расположен в центре польский герб Долива.

Центральная часть герба: три красные розы, состоящие каждая из четырёх (иногда пяти) листьев, расположенные на узкой белой перевязи, проведённой в голубом поле вправо. В нашлемнике между двумя трубами также три розы, расположенные вертикально одна под другой. Герб этот был пожалован одному витязю за отличие при крепости Ливе; роза же, как и всякий цветок в гербе воина, означает примирителя или избавителя от осады.

Правая верхняя часть герба: четырёхлепестковый розан

Левая верхняя часть герба: вертикально колонна, над ней корона

Правая нижняя часть герба: идущий вправо на 4 лапах медведь.

Левая нижняя часть герба: стоящий на задних ногах (вставший на дыбы) кентавр (буцентавр), обернувшись вправо назад, выпускает стрелу из натянутого лука. Эта часть герба похожа на первый герб Харькова.

Имения 
 село Великий Бурлук (1680—1841). После смерти Андрея Яковлевича Донец-Захаржевского имение переходит к его зятю Воину Дмитриевичу Задонскому, женатому на Елизавете Андреевне, дочери Андрея Яковлевича.
 село Константовка, Змиевской уезд (1689—1871). После смерти Дмитрия Андреевича Донец-Захаржевского имение переходит к его зятю графу Головкину-Хвощинскому
 слобода Основа, Харьковский уезд (1690—1713) — в настоящее время исторический район Харькова Старая Основа, ныне Москалёвка и Новосёловка. Была куплена у Донец-Захаржевских полковником Григорием Семеновичем Квиткой в 1713 году. По имени слободы Квитки присоединили вторую часть фамилии — Основьяненко.
 село Ракитное, Нововодолажский уезд (1699—1716) — вдова Донца-Захаржевского Евдокия и его сын Иван в 1716 году продали село липецкому сотнику Ивану Черняку.
 село Шиповатка (с 1811) — купила имение Елизавета Мироновна Донец-Захаржевская, жена штабс-капитана.
 село Штеповка — перешло во владение Донцам-Захаржевским как приданое, за Анастасией Петровной Донец-Захаржевской (в девичестве Штепой), женой Михаила Михайловича Донца-Захаржевского. До этого имение семьи Штепа (основано в 1670 сотником Штепою).
 село Старая Водолага
 село Новая Водолага

Исторические факты 

 В топонимике.
 В честь полковника Григория Ерофеевича Донец-Захаржевского названа улица Донец-Захаржевского в Нагорном районе Харькова.
 В честь генерала Якова Васильевича Захаржевского, ещё при его жизни, была названа Захаржевская улица в Царском Селе.
 В геральдике. Первый герб Харькова (натянутый лук с наложенной стрелой) мог образоваться из упрощённого стреляющего кентавра из герба полковника Донец-Захаржевского, ставшего харьковским полковником в 1668 либо 1669 году.
 Согласно Малороссийскому гербовнику (Лукомский, Маздаевский, 1914 г.) на территории Черниговской губернии существовал дворянский род Стефановичей-Донцовых. Он происходил от потомков Дмитрия Стапановича Донца, черниговского наказного полковника (1689). Родовым гербом был щит, на котором в голубом поле был изображён лучистый кавалерский крест, сопровождаемый сверху звездою и снизу полумесяцем.

Галерея

См. также 
 Харьковский слободской казачий полк
 Изюмский слободской казачий полк

Литература 
 
 
 Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии — , 1917.
 Гумилевский Д. Г. (Филарет) Историко-статистическое описание Харьковской епархии — , 1857—1859.
 Альбовский Е. А. История харьковского слободского козачьего полка (1651—1756) — , 1895.
 Альбовский Е. А. Харьковские казаки. Вторая половина XVII века — , 1914.
 Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии — , Университетская типография, 1882.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 РГИА, ф.1343, оп.15, д.395 
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Донец-Захаржевские. стр. 189—190.

Слободское казачество
Дворянские роды Харьковской губернии
Слободско-Украинская губерния
Основа (Харьков)
Старая Водолага
Шляхетские роды герба Долива
Шляхетские роды герба Колонна
Шляхетские роды герба Гипоцентавр
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи